Фалькенхайн:

 Фалькенхайн () — бывшая коммуна в Саксонии (Германия).
 Фалькенхайн, Эрих фон (; 1861—1922) — немецкий военный деятель.